Bondorf steht für
 Bondorf, Gemeinde im Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Bondorf (Bad Honnef), Ortsteil der Stadt Bad Honnef im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen 
 Bondorf (Bad Saulgau), Oberschwaben
 Bondorf (Schnaittach), Ortsteil des Marktes Schnaittach in Mittelfranken, Bayern 
 Bondorf (Rambruch), Ortschaft in der Gemeinde Rambruch in Luxemburg

Siehe auch
 Bohndorf
 Bonndorf
 Bohndorff
 Pondorf
 Ponndorf